Bounyavong (Lao ບຸນຍາວົງສ, ALA-LC Bunyāvong) ist der Familienname folgender Personen:
 Douangdeuane Bounyavong (* 1947), laotische Autorin
 Outhine Bounyavong (1942–2000), laotischer Autor